Соревнования по следж-хоккею на XII Паралимпийских зимних играх 2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) прошли с 10 по 18 марта в хоккейном центре Каннын. Вместимость ледового дворца — 10 000 зрителей. В состязаниях приняли участие 8 национальных сборных. В финале в овертайме команда США, обыграв команду Канады, удержала за собой титул чемпиона третьи игры подряд. Третье место заняла команда Республики Корея с минимальным счётом обыграв команду Италии.

Квалификация

Расписание 

10 - 13 марта — групповой этап

15 марта — полуфиналы

14 и 16 марта — матчи за 5—8 места

17 марта, 12:00 (MSK) — игра за третье место

18 марта, 12:00 (MSK) — финал

Составы

Медалисты

Групповой этап 
Легенда

Группа A

Группа В

Плей-офф

Итоговое положение команд

Статистика

Бомбардиры 
Список показывает первую десятку бомбардиров, отсортированных по очкам, а затем по голам.

Источник: PyeongChang 2018

Голкиперы
Только пять лучших голкипера сыгравших не менее 40% времени за свою команду.
Источник:PyeongChang 2018

Примечания

Ссылки 

Следж-хоккей